Бово д’Антона () — рыцарь, персонаж средневековой европейской литературы; аналог русского Бовы Королевича.

 Бово д’Антона (XIII век) — персонаж поэмы «».
 «» (1758) — опера итальянского композитора Томмазо Траэтта.

См. также 
 «Бова-бух»